Il fantasma di Canterville – racconto di Oscar Wilde
 Il fantasma di Canterville – film del 1986 diretto da Paul Bogart
 Il fantasma di Canterville – opera lirica di Alexander Knaifel
 Il fantasma di Canterville – musical di Franco Travaglio
 Il fantasma di Canterville – opera teatrale di Claudio Scannavini